We Sold Our Soul for Rock ’n’ Roll () — альбом-компиляция британской хеви-метал-группы Black Sabbath, первоначально выпущен 1 декабря 1975 года в Великобритании и затем, в феврале 1976 года, в США.

Информация об альбоме 
Звукозаписывающая компания NEMS после подписания контракта с Black Sabbath и выпуска альбома 1975 года Sabotage не теряла времени. Она также приобрела права на предыдущие диски Black Sabbath и быстро выпустила этот сборник. Хотя к этому времени Black Sabbath насчитывали шесть студийных альбомов, сборка в большей мере отражает первые четыре.

Версии диска на кассете и виниле имеют два дополнительных трека: «Warning» и «Laguna Sunrise».

Оригинальное издание альбома выпущено в матовой отделке с фотографией группы на центральной странице, однако затем альбом был отправлен на перепечатку и вышел в глянцевом оформлении.

Также на оригинальном виниловом диске перед композицией «N.I.B.» записано басовое соло Батлера, позже убранное.

Некоторые американские копии не содержат трек «Wicked World», хотя он и указан на обложке.

Был перевыпущен 13 апреля 1999 года.

Сертификации 
Диск получил статус серебряного в Великобритании BPI 1 октября 1976 года. В США по данным RIAA альбом получил статус золотого 7 февраля 1980 года, платинового 13 мая 1986 года и дважды платинового 16 марта 2000 года.

Список композиций 
Список композиций указан по оригинальному двухдисковому изданию 1975 года на виниловых грампластинках со скоростью вращения 33⅓ оборота в минуту звукозаписывающей компании NEMS для британского рынка, каталожный номер — 6641 335.

Когда альбом был издан на CD в связи с временными ограничениями, из него были убраны композиции «Wicked World», «Warning» и «Laguna Sunrise». В Великобритании диск был позднее перемонтирован и выпущен как двухдисковое CD-издание, копирующее оригинальный альбом, а также содержащее восстановленное соло на бас-гитаре Батлера.

Участники записи 
 Оззи Осборн — вокал
 Тони Айомми — гитара
 Гизер Батлер — бас-гитара
 Билл Уорд — ударные
 Джеральд Вудрофф — клавишные
 Рик Уэйкман — клавишные на композиции «Sabbath Bloody Sabbath»

Позиции в хит-парадах

Примечания 

Сборники 1975 года
Сборники Black Sabbath
Сборники Vertigo Records
Сборники Warner Bros. Records
Мультиплатиновые альбомы
Сборники на английском языке